Ognenovski ist der Familienname folgender Personen:
 Saša Ognenovski (* 1979), australischer Fußballspieler
 Stevan Ognenovski (* 1948), mazedonischer Informatiker
 Tale Ognenovski (* 1922), mazedonischer Klarinettist und Bandleader